A helyszín valójában 111, az Alpokban, illetve annak közvetlen közelében található régészeti lelőhelyet takar. A helyszínek Svájcban (56 helyszín), Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Szlovéniában helyezkednek el, és 2011-ben kerültek fel a Világörökségi listára. 

A helyszíneken folytatott ásatások lehetővé tették neolitikum és a bronzkor alpesi embere életének megismerését, valamint azt, hogy az egyes közösségek hogyan érintkeztek a környezetükkel. A települések nagyon jó állapotban maradtak fenn, kulturálisan gazdagok, és elsődleges források a terület első agrárközösségeinek megismerésében.

Helyszínek listája

Források 

 

Kulturális világörökségi helyszínek
Ausztria világörökségi helyszínei
Franciaország világörökségi helyszínei
Németország világörökségi helyszínei
Olaszország világörökségi helyszínei
Svájc világörökségi helyszínei
Szlovénia világörökségi helyszínei